Perry County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Perry County (Alabama)
Perry County (Arkansas)
Perry County (Illinois)
Perry County (Indiana)
Perry County (Kentucky)
Perry County (Mississippi)
Perry County (Missouri)
Perry County (Ohio)
Perry County (Pennsylvania)
Perry County (Tennessee)